Магрибский Кубок Чемпионов 1972 года — 3-й розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в городе Касабланка, в нём приняли участие 4 африканских клуба. Победителем третий раз подряд стал алжирский клуб Белуиздад.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Магрибский Кубок Чемпионов 1970 на RSSSF
 Кубок Чемпионов 1972 на WildStat

Примечания 

1972
Футбол в Африке в 1972 году
1972 год в Марокко
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Международные футбольные соревнования в Марокко